Der Absorptionskoeffizient ist ein Maß für:
 die Schwächung elektromagnetischer Strahlung in Materie, siehe Absorptionskoeffizient
 die Absorption eines Gases in Flüssigkeiten, siehe Bunsenscher Absorptionskoeffizient
 die Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten, siehe Ostwald-Koeffizient 
 die Gasaufnahmefähigkeit einer Wasserphase oder Lösung, siehe Henry-Koeffizient